Le nom de Lupit a été utilisé pour deux cyclones tropicaux et une tempête tropicale dans l'ouest de l'océan Pacifique nord. Le nom a été donné par les Philippines et signifie "cruel" ou "pervers" en tagalog.

Typhon Lupit (2003) (T0321, 26W, Yoyoy) - Un super-typhon de catégorie 5 ayant provoqué des dégâts dans les États fédérés de Micronésie.
Typhon Lupit (2009) (T0920, 22W, Ramil) - Un super-typhon de catégorie 5 qui s'est formé au nord-ouest de l'atoll de Kwajalein et est devenu extratropical au nord-est du Japon.
Tempête tropicale Lupit (2016) (T1602, 04W) - Une tempête tropicale qui s'est formée à l'est du Japon.

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme